Banjar Agung (Bangsri), een plaats in Indonesië
Banjar Agung (Baradatu), een plaats in Indonesië
Banjar Agung (Buay Rawan), een plaats in Indonesië
Banjar Agung (Gunung Alip), een plaats in Indonesië
Banjar Agung (Jati Agung), een plaats in Indonesië
Banjar Agung (Limau), een plaats in Indonesië
Banjar Agung (Pesisir Tengah), een plaats in Indonesië
Banjar Agung (Sekampung Udik), een plaats in Indonesië
Banjar Agung (Warureja), een plaats in Indonesië